Христо Василев може да се отнася за:

 Христо Василев (1874 – ?) – друго име на революционера Христо Попвасилев;
 Христо Василев (1892 – ?) – български политик;
 Христо Василев (1904 – 1977) – рожденото име на писателя Орлин Василев;
 Христо Василев (1920 – 2018) – български химик.